(né en 1970), homme politique italien ;
  (c. 1590-1670), peintre baroque italien ;
 Matti Airola (1882-1939), journaliste et homme politique finlandais.

 Airola, commune de la Campanie.